Тут представлено список найвищих гір на острові Тасманія (висотою понад 1400 метрів).